

Hydronymes 
 La Blourde est une rivière française de la Charente et de la Vienne, affluent droit de la Vienne, donc un sous-affluent de la Loire. 
 La Petite Blourde est une rivière française de la Vienne, en région Nouvelle-Aquitaine, affluent droit de la Vienne, donc un sous-affluent de la Loire.

Toponymes 
 Mouterre-sur-Blourde est une commune française, située dans le département de la Vienne et la région Nouvelle-Aquitaine.